

Südliches Sudetenland 

Sudetenland
Sudeten
Sudeten